Филота () може да се отнася за:

 Филота († 330 пр.н.е.), син на Парменион, екзекутиран от Александър Велики
 Филота (сатрап), генерал на Александър Велики и сатрап на Киликия
 Филота (стратег), между 321 и 301 пр.н.е. доказан
 Филота (баща на Парменион), баща на Парменион и дядо на прочутия Филота
 Филота (музикант), поет и музикант от 5 век пр.н.е.
 Филота (фрурарх) от Кадмея и Тир генерал на Александър Велики
 Филота (син на Карсис), тракиец, царски паж на Александър
 Филота (Антигониди генерал) края на 4 век пр.н.е., генерал на Антигон I Монофталм
 Филота (Антиохиди генерал) 2 век пр.н.е., генерал на Антиох III Велики
 Филота (лекар) от Амфиса 1 век пр.н.е.